appartenente all'antico popolo degli Unni
 lingua unna

Persone
 Taitetsu Unno – docente ed autore di testi sul buddismo 
 Unno von Fischel – comandante di U-Boot durante la seconda guerra mondiale

Astronomia
 12084 Unno – asteroide della fascia principale